Toranj je lahko:
 Toranj, Pakrac (Hrvaška)
 Toranj, Velika (Hrvaška)